Amerikai Egyesült Államok
 Thorp (Washington)
 Thorp (kisváros, Wisconsin)
 Thorp (nagyváros, Wisconsin)

Nevek
 Thorp, vezetéknév